Партия трудящихся:

 Белорусская партия трудящихся

 Партия трудящихся (Алжир)
 Партия трудящихся (Бразилия)
 Партия трудящихся (Франция)
 Партия трудящихся Вьетнама

См. также 
Партия труда

Трудовая партия

Лейбористская партия

Рабочая партия

Лейбористские партии